Sarow ist der Name folgender Orte:

 Sarow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Sarow, Stadt in der Oblast Nischni Nowgorod in Russland, siehe Sarow (Russland)

Sarow ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Sarow (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Sarow (1905–1983), deutscher Nationalökonom, Redakteur von Thüringer SPD- und SED-Zeitungen und Leiter der Wirtschaftsabteilung einer Westberliner Zeitung

Sarow bezeichnet:
 B-90 Sarow, Experimental-Unterseeboot

Siehe auch
 Saarow
 Saro
 Sarau